La Primera División 1941 è stata l'undicesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e l'undicesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1941 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1941
Campionato argentino di calcio